Iporã kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Iporã (ort), Paraná, 
 Iporã (kommun), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar